Szkoda – potocznie strata, ubytek w majątku poszkodowanego.
 Szkoda – w teorii prawa cywilnego

Zobacz też 
 Szkoda górnicza
 Škoda – czeska marka samochodów
 Szkoda komunikacyjna
 szkody łowieckie